Das Dorf bezeichnet
 einen ungarischen Spielfilm, siehe Hukkle %E2%80%93 Das Dorf
 einen amerikanischen Spielfilm, siehe The Village %E2%80%93 Das Dorf
 eine Tatort-Folge: Tatort: Das Dorf
 Das Dorf (1982), polnisches Filmdrama von Witold Leszczynski
 Das Dorf (2001), deutscher Dokumentarfilm von Helke Sander
 Das Dorf (Roman), Roman von William Faulkner
 Das Dorf (Iwan Bunin), Erzählung von Iwan Bunin

Siehe auch: